L'Enfance du Monde - Structure familiales et développement est un essai d'Emmanuel Todd publié en 1984 aux éditions du Seuil.

Dans cet essai, Todd analyse le potentiel de développement inhérent à chaque structure familiale (celle-ci ayant été détaillée dans La Troisième Planète - Structures familiales et système idéologiques) et ses impacts sur l'alphabétisation et l'accès à la modernité politique.

Essai d'Emmanuel Todd
Livre de sociologie
Sociologie de la famille
Sociologie du développement
Essai français paru en 1984